Tadeusz Malinowski (1888–1980) – generał brygady Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Tadeusz Malinowski (ur. 1895) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 9 października 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Malinowski (ur. 1895) – kapitan saperów Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari (jako porucznik 19 puł.)
 Tadeusz Malinowski (ur. 1900) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari (jako plutonowy 5 dak)
 Tadeusz Malinowski (ur. 1900) – działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Malinowski (1930–2004) – pedagog, docent, rektor Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach
 Tadeusz Malinowski (1932–2018) – naukowiec, archeolog

Uwagi

Przypisy